Neopilina är ett släkte av blötdjur. Neopilina ingår i familjen Neopilinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Urmollusker
Neopilina